Mesquita può riferirsi a diversi toponimi:

Mesquita, comune del Minas Gerais.
 Mesquita, comune dello stato di Rio de Janeiro.
 Júlio Mesquita, comune dello stato di San Paolo.